Верховодка, також селява (Alburnus) — рід риб родини коропових. Відрізняються невеликими розмірами (до 20 см), видовженим та дуже стиснутим з боків тілом. Розповсюджена у Європі, Малій Азії, Сибіру, на Кавказі. Зустрічається в річках, проточних озерах, водосховищах та струмках.

Види 
Рід поділяють принаймні на два підроди (колись роди) — Alburnus i Chalcalburnus, які розрізняються головним чином за кількістю лусок в бічній лінії: 37 - 63 у видів підроду Alburnus i 54 - 86 у видів підроду Chalcalburnus . До складу роду включають такі види:

підрід Alburnus — верховодка:
 Alburnus adanensis Battalgazi, 1944
 †Alburnus akili Battalgil, 1942
 Alburnus albidus (O. G. Costa, 1838)
 Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) — Верховодка звичайна
 Alburnus arborella (Bonaparte, 1841)
 Alburnus baliki Bogutskaya, Küçük & Ünlü, 2000
 Alburnus caeruleus Heckel, 1843
 Alburnus carinatus Battalgil, 1941
 Alburnus demiri Özuluğ & Freyhof, 2008
 Alburnus doriae De Filippi, 1865
 Alburnus escherichii Steindachner, 1897
 Alburnus filippii Kessler, 1877 — Верховодка куринська
 Alburnus heckeli Battalgil, 1943
 Alburnus hohenackeri Kessler, 1877
 Alburnus macedonicus S. L. Karaman, 1928
 Alburnus nasreddini Battalgil, 1943
 Alburnus neretvae Buj, Šanda & Perea, 2010
 Alburnus nicaeensis Battalgil, 1941
 Alburnus orontis Sauvage, 1882
 Alburnus qalilus Krupp, 1992
 Alburnus thessalicus (Stephanidis, 1950)

підрід Chalcalburnus — селява:
 Alburnus atropatenae L. S. Berg, 1925
 Alburnus attalus Özuluğ & Freyhof, 2007
 Alburnus battalgilae Özuluğ & Freyhof, 2007
 Alburnus belvica S. L. Karaman, 1924
 Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) — Шемая
 Alburnus danubicus Antipa, 1909 — Селява дунайська
 Alburnus derjugini Berg, 1923 — Селява батумська
 Alburnus istanbulensis Battalgil, 1941
 Alburnus leobergi Freyhof & Kottelat, 2007 — Селява азовська
 Alburnus mandrensis (Drensky, 1943)
 Alburnus mento (Heckel, 1837)
 Alburnus mentoides Kessler, 1859 — Селява кримська
 Alburnus sarmaticus Freyhof & Kottelat, 2007 — Селява чорноморська
 Alburnus schischkovi (Drensky, 1943)
 Alburnus mossulensis Heckel, 1843
 Alburnus scoranza Heckel & Kner, 1858
 Alburnus sellal Heckel, 1843
 Alburnus tarichi (Güldenstädt, 1814)
 Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007
 Alburnus volviticus Freyhof & Kottelat, 2007
 Alburnus zagrosensis Coad, 2009

Література 

Leuciscinae
Роди риб